Attachment steht für:

 Dateianhang, siehe E-Mail
 Bindungserziehung, siehe Attachment Parenting
 Transport von SOAP-Nachrichten innerhalb von MIME-Nachrichten, siehe SOAP with Attachments
 Serial ATA Attachment, eine Computer-Schnittstelle für den Datenaustausch mit Festplatten und anderen Speichergeräten
 Attachment-Inhibitor, Unterbrechung des Eintritts bestimmter Viren in die Wirtszelle, siehe Entry-Inhibitor
 Parodontales Attachment, siehe Zahnhalteapparat

Siehe auch: